Celebration (Kool & the Gang-dal), a Kool & the Gang 1980-as dala
 Celebration (Kylie Minogue-dal), Kylie Minogue ausztrál énekesnő 1992-es kislemeze
 Celebration (Madonna-album), Madonna amerikai énekesnő és dalszerző 2009-es válogatásalbuma
 Celebration (Madonna-dal), Madonna amerikai énekesnő és dalszerző 2009-es kislemeze